Martinsen est un patronyme porté notamment par :

 Alf Martinsen (1911-1988), joueur et entraîneur de football norvégien ;
 Andreas Martinsen (1990-), joueur professionnel norvégien de hockey sur glace ;
 Andreas Martinsen (1990-), athlète danois ;
 Ivar Martinsen (1920-2018), patineur de vitesse norvégien ;
 Knud Børge Martinsen (1905-1949), officier danois, collaborateur de l'Allemagne nazie ;
 Nina Kristin Martinsen (1980-), joueuse de squash norvégienne ;
 Odd Martinsen (1942-), ancien fondeur norvégien.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien